dioksan, 
 kwas masłowy, CH3(CH2)2COOH
 kwas izomasłowy, (CH3)2CHCOOH
 mrówczan propylu, HCOO(CH2)2CH3
 octan etylu, CH3COOCH2CH3
 propionian metylu, CH3CH2COOCH3